Duijn (van Duijn) ist der Nachname von:
Cornelis Johannes van Duijn (* 1950), niederländischer Mathematiker
Roel van Duijn (* 1943), niederländischer Politiker

Siehe auch:
Duyn
Duin